Heerlijkheid (bestuursvorm), een bestuursvorm, verder uitgewerkt in:
Ambachtsheerlijkheid 
Grondheerlijkheid
Hoge heerlijkheid
Landsheerlijkheid
Leenheerlijkheid
Bij het Leger des Heils:
de ultieme promotie luidt: bevorderd tot heerlijkheid, waarmee wordt bedoeld: overleden
Bij de Heiligen der laatste dagen:
Graden van heerlijkheid, verschillende niveaus waarop men volgens bepaalde christelijke stromingen in een bepaald Koninkrijk in de hemel kan worden opgenomen
Heerlijkheid (landhuis), een gebouw in Naarden